La Nouvelle Rauracienne ist die offizielle Hymne des Schweizer Kantons Jura. Es gibt sie in einer älteren Fassung, die nur La Rauracienne heisst.

La Rauracienne (dt. Die Raurakische Hymne, in der Wortbildung analog zu La Marseillaise) bezieht sich als Begriff auf die antike Bezeichnung der Bevölkerung in Jura und Nordwestschweiz als Rauriker, nach denen auch die kurzlebige Raurakische Republik von 1792/1793 benannt wurde.

Gesungen wurde das Lied erstmals 1830 in Porrentruy, wo liberale Oppositionskräfte zusammentrafen und die jurassische Volksbewegung gegen die 1815 eingesetzte bernische Obrigkeit organisierten. Der Text von Xavier Stockmar zur Komposition von M. Beuchat drückte den Wunsch nach Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Jura von Bern aus; er erwies sich aber noch mehr als Kampfansage gegen die seit dem Wiener Kongress im gesamten Europa (Des bords du Tage à ceux de la Baltique) herrschende Restauration und gegen die deutsch-französische Feindschaft, die den zweisprachigen Kanton zu beeinflussen drohte. Bereits 1831 wurde die Rauracienne von der aufständischen jurassischen Miliz gesungen, die für kurze Zeit Delémont besetzte. Die jurassischen Unabhängigkeitsbestrebungen blieben im 19. Jahrhundert zwar erfolglos, doch genoss das Lied weiterhin grosse Popularität unter der Bevölkerung.

Durch die Revision vom 29. Oktober 1950 hielt die Berner Kantonsverfassung erstmals die Existenz eines eigenen jurassischen Volkes fest. Zu diesem Anlass schrieb der jurassische Separatistenführer Roland Béguelin den Text der Rauracienne neu und bezog diesen strikt auf die Bestrebungen für einen eigenen Kanton Jura in dessen historischen Grenzen (Du lac de Bienne aux portes de la France); nur der Refrain (Unissez-vous, fils de la Rauracie, / Et donnez-vous la main !) blieb gleich. Am 21. Juni 1990 erhob das Parlament des seit 1979 eigenständigen Jura La Nouvelle Rauracienne zur offiziellen Kantonshymne.

Musik  
 die neue Hymne auf YouTube

Die Hymnen im Textvergleich

Weblinks 
 Kurze geschichtliche Darstellung und Text der beiden Hymnen
 Beschluss des jurassischen Parlaments zur Nouvelle Rauracienne

Einzelnachweise 

Regionalhymne
Musik (Kanton Jura)
Volkslied